

Bajnokok

További információk 
A Superbike-világbajnokság hivatalos weboldala

Motorversenyzés témájú listák
Superbike-versenyzők